Union Automobile Company ist der Name folgender Unternehmen:

 Union Automobile Company (1901), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Anderson, Indiana (1901–1905)
 Union Automobile Company (1915), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Auburn, Indiana (1915–1916)